Борзна  — місто в Чернігівській області.
Борзна — річка в Україні